Esteve Soler i Armengol (Corbera de Llobregat, 1949), pilot de motociclisme català
 Esteve Soler i Granel (Terrassa, 1967), periodista català
 Esteve Soler i Miralles (Barcelona, 1976), dramaturg català